Гірник — професія
 Гірник — алмаз

Спорт 
 «Гірник» — футбольний клуб з міста Ровеньки Луганської області
 «Гірник» — футбольний клуб з міста Новояворівськ Львівської області
 «Гірник» — футбольний клуб з міста Кременчук Полтавської області
 «Гірник» — футбольний клуб з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області
 «Гірник» — футбольний клуб з міста Павлоград Дніпропетровської області
 «Гірник-Спорт» — футбольний клуб з міста Горішні Плавні Полтавської області

Топоніми 

Місто:
 Гірник — Донецька область, Селидівська міська рада
Селища міського типу:
 Гірник — Луганська область, Ровеньківська міська рада
 Гірник — Львівська область, Червоноградський район

Андроніми 

 Гірник Павло Миколайович — український поет
 Гірник Микола Андрійович — український поет, перекладач. Батько поета Павла Гірника
 Гірник Євген Олексійович — член КУН, ВР України
 Гірник Олекса Миколайович — політв'язень, дисидент, Герой України

Українські прізвища